Орфизм:

 Орфизм — мистическое учение в Древней Греции
 Орфизм — течение в искусстве XX века, ответвление кубизма